L'ouest est l'un des quatre points cardinaux.

L'Ouest ou l'Occident désigne souvent les pays occidentaux, soit l'Europe et l'Amérique du Nord avec ou sans le Japon.

L'Ouest américain, parfois appelé Far West (Extrême-Ouest en anglais, pendant occidental du Far East, Extrême-Orient pour les anglophones), est une région située à l'ouest des États-Unis

L'Ouest canadien est une région géographique du Canada, généralement considéré comme étant constitué de tout le pays à l'ouest de la frontière ontarienne.

Dans le contexte de la Guerre froide, l'Ouest ou le bloc de l'Ouest désigne les pays de l'OTAN, par opposition à l'Est qui désigne les pays de l'Est ou le bloc soviétique. On parlait aussi d'« affrontement Est-Ouest ».

Littérature

 À l'Ouest, rien de nouveau est un roman écrit par Erich Maria Remarque en 1929.
 Ouest est un roman de François Vallejo publié en 2006.

Presse
 Ouest-France est un journal quotidien régional de la presse écrite française, vendu dans les régions de l'ouest de la France et à Paris.

Toponyme 

 Ouest, station du métro léger de Charleroi, en Belgique.
 Grand Ouest, une des huit circonscriptions françaises pour les élections européennes.
 Ouest, un des neuf départements d'Haïti.
 L'Ouest, ancien département français de Saint-Domingue.
 Ouest, une des quatre régions administratives de l'Ouganda
 Ouest, une des 30 sous-régions statistiques du Portugal.

Voir aussi